Нечепоренко Андрій Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нечепоренко Володимир Макарович (* 1949) — український актор театру, кіно та дубляжу, радіоведучий, вокаліст. Народний артист України.
 Нечепоренко Павло Іванович (1916—2009) — радянський балалаєчник, диригент, педагог. Народний артист СРСР. Лауреат Сталінської премії.

Див. також 
 Ничипоренко
 Нечипоренко